Despair – amerykańska grupa muzyczna
 Despair – niemiecka grupa muzyczna
 Despair – album Omara Rodrígueza-Lópeza